Ел Аројо има више значења:

 Ел Аројо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Аројо (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Аројо, Гомичи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аројо (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Аројо, Ел Аројо дел Трапиче (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Аројо (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аројо (Монтереј), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Аројо, Ла Лома (Санто Доминго Томалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Аројо (Тласко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Аројо (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Аројо (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Аројо (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аројо, Валензуела (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аројо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Аројо (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аројо (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аројо (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аројо, Хуан Чавез (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику